Götzenmühle bezeichnet Ortschaften:

 Götzenmühle (Bad Kissingen), Ortsteil der Stadt Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Götzenmühle (Eschach), Ortsteil der Gemeinde Eschach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Götzenmühle (Lorch), Ortsteil der Stadt Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gotzenmühle